Vecchia chiesa della Beata Vergine Assunta a Canegrate (MI)
 Vecchia chiesa della Beata Vergine Assunta a San Giorgio su Legnano (MI)